Land of the Blind – film commedia del 2006 diretto da Robert Edwards
 Land of the Blind – EP degli Information Society del 2014
 Land of the Blind – singolo degli Information Society del 2014